Dinguiraye peut désigner :
 Dinguiraye, une ville de Guinée
 Dinguiraye, une localité de la région de Diourbel au Sénégal
 Dinguiraye, une localité de la région de Kolda au Sénégal